45 Волопаса (), c Волопаса (), HD 134083 — тройная звезда в созвездии Волопаса на расстоянии приблизительно 63,1 световых лет (около 19,4 парсеков) от Солнца. Возраст звезды определён как около 1 млрд лет.

Характеристики 
Первый компонент (CCDM J15074+2453A) — жёлто-белая звезда спектрального класса F5V, или F0. Видимая звёздная величина звезды — +5m. Масса — около 1,4 солнечной, радиус — около 1,392 солнечного, светимость — около 3,415 солнечных. Эффективная температура — около 6567 K.

Второй компонент (GSC 02024-00055) — жёлтая звезда спектрального класса G-F. Видимая звёздная величина звезды — +10,8m. Радиус — около 1,16 солнечного, светимость — около 1,558 солнечной. Эффективная температура — около 5999 K. Удалён на 107,4 угловых секунды.

Третий компонент (BD+25 2874) — оранжево-красный карлик спектрального класса M0V, или K6. Видимая звёздная величина звезды — +9,9m. Масса — около 0,578 солнечной, радиус — около 0,55 солнечного, светимость — около 0,075 солнечной. Эффективная температура — около 3934 K. Удалён от первого компонента на 247,9 угловых секунды, от второго компонента на 169,8 угловых секунды.

Описание 
Звезда наблюдается севернее 66° ю.ш, то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением Антарктиды. Лучшее время для наблюдения — май.

45 Волопаса движется несколько медленнее относительно Солнца, чем остальные звёзды: её радиальная гелиоцентрическая скорость равна , что на 30% медленнее скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда приближается к Солнцу. Сама звезда движется по небесной сфере со скоростью 0,247″ в год на  северо-восток и является членом движущейся группы звёзд Большой Медведицы.

Свойства звезды 
45 Волопаса — карлик, спектрального класса , что указывает на то, что водород в ядре звезды служит ядерным «топливом», то есть звезда находится на главной последовательности. Звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлто-белый цвет звезды спектрального класса F.

Для того чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , т.е. несколько дальше той орбиты, где в Солнечной системе находится Марс, чья большая полуось равна  Причём с такого расстояния, 45 Волопаса выглядела бы на 12% меньше нашего Солнца, каким мы его видим  с Земли — 0,44° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°).

Звезда имеет поверхностную гравитацию   или , то есть значительно меньше, чем на Солнце (), что, по-видимому, может объясняться большой поверхностью звезды при не очень большой массе. Звёзды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем и 45 Волопаса имеет значение металличности практически такое же как на Солнце: содержание железа в ней относительно водорода составляет 0,95% от солнечного значения (Хотя до 2000-х годов считалось, что металличность звезды равна 113% от  солнечного значения). Скорость вращения звезды гораздо выше солнечной , что даёт период вращения звезды порядка 1 дня. Возраст звезды оценивается в  .

45 Волопаса демонстрирует переменность: во время наблюдений яркость звезды меняется на несколько сотых величин, но без какой-либо периодичности, тип переменной также не установлен. Также 45 Волопаса является источником рентгеновского излучения.

Планетная система 
В 2019 году учёными, анализирующими данные проектов HIPPARCOS и Gaia, у звезды обнаружена планета.

История изучения кратности звезды 
Двойственность звезды была открыта в 1888 году немецким астрономом  (компонент B) и звезда вошла в каталоги как ENG 52 . В 1887 году была открыта тройственность звезды  (компонент C). Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Обобщая все сведения о звезде, можно сказать, что у звезды 45 Волопаса всё же нет ни одного спутника. Компоненты B, C, звёзды 9-ой и 10-ой величины, лежащие на угловых расстояниях 103.5, 247.9 и 169.6 секунд дуги двигаются  слишком быстро для орбитального движения, что делает «спутники», по-видимому, просто звёздами, лежащими на линии прямой видимости.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды 45 Волопаса (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные  звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 10 красных,  оранжевых карликов и  жёлтых карликов спектрального класса G, K и M,  а также 1 белый карлик которые в список не попали.

Примечания 
Комментарии

Источники